1776 steht für:

 1776, Jahr im 18. Jahrhundert
 1776 v. Chr., Jahr im 18. Jahrhundert vor Christus
 1776 – Rebellion und Liebe, Originaltitel 1776, US-amerikanisches Musikdrama von Peter H. Hunt (1972)

Siehe auch:
 (1776) Kuiper, Asteroid des Hauptgürtels
 NGC 1776, offener Sternhaufen im Sternbild Dorado